Gani peut désigner :

 un prénom turc, Liste des prénoms turcs
 une fête du Bénin
 une commune du département de Gomboro au Burkina Faso
 une commune du département de Kombori au Burkina Faso
 Abdul Gani (1992-), un coureur cycliste indonésien

Homonymie de toponyme